Chromo Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chromo Mountain (Colorado)	
 Chromo Mountain (New Mexico)